Arthur Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Arthur Township du comté de Pitt en Caroline du Nord.
  du comté de Clare dans le Michigan.
  du comté de Kanabec dans le Minnesota.
  du comté de Traverse dans le Minnesota.
  du comté de Cass dans le Dakota du Nord.

Homonymie de townships